Канне (, ) — немецкая и французская фамилия. Известные носители:

 Канне, Иоганн-Арнольд (1773-1824) — немецкий филолог и писатель.
 Канне, Патрик (род. 1957) — французский политик, член национального совета Социалистической партии Франции.
 Канне, Фридрих Август (1778-1833) — австрийский композитор, драматург и музыкальный критик.